Камбио 90 (, «Перемены 90») — бывшая правая политическая партия Перу. Партия была основана в 1989 году Альберто Фухимори и вошла в перуанскую политику в начале 1990-х годов. С июня 1991 года стала ведущей политической силой страны. В 1990—2000 годы была правящей партией Перу.

История 
Успех партии во многом зависел от успеха кандидата в президенты Альберто Фухимори, который с 1984 по 1989 год был сельскохозяйственным инженером и ректором Национального аграрного университета в округе Ла Молина в столице страны Лиме и в начале своей политической карьеры выступал как политический аутсайдер, не связанный с политическими кругами Перу.

Одновременно Камбио 90 стала успешной партией благодаря своей эклектичной политической базы и активной кампанией на низовом уровне. Двумя главными её столпами были Перуанская ассоциация Перуанская ассоциация средних и малых предприятий и ассоциированные с ними работники и евангелическое движение. Менее 4 % перуанского населения были протестантами, но евангелисты были чрезвычайно активны на низовом уровне, особенно в районах, где традиционные партии были слабы, таких как городские трущобы, Пуэбло-Ховенес и сельские районы в горах. Хотя партия начала свою деятельность только в январе 1990 года, к моменту выборов в ее состав входило 200 тыс. членов.

Организация Камбио 90 была больше похожа на широкий фронт, чем на традиционную политическую партию. Её способность к объединению была поставлена под сомнение в течение нескольких недель после прихода к власти. Две базы поддержки Камбио 90 практически не имели ничего общего, кроме противостояния Марио Варгасу Льосе. Связь партии с Фухимори оказались в значительной степени нарушены, когда Фухимори выбрал ортодоксальную программу экономического шока. Менее чем через шесть месяцев после своего правления Фухимори порвал со многими из своих сторонников в Камбио 90, включая второго вице-президента и лидера евангельского движения Карлоса Гарсию и Гарсию и Перуанскую ассоциацию средних и малых предприятий. Члены Перуанской ассоциации средних и малых предприятий были разочарованы в Фухимори, потому что малым предприятиям угрожало резкое повышение цен из-за открытия перуанского рынка для иностранных конкурентов, что стало последствием шоковой программы Фухимори.

На парламентских выборах 2001 года партия получила лишь 4,8 % голосов избирателей и 3 из 120 мест в Конгрессе Республики.

Прекратила своё существование в 2013 году.

Участие в выборах

Президентские выборы

Парламентские выборы

Конгресс

Сенат

Примечания 

Бывшие политические партии Перу
Консервативные партии